Christoph Niemann ist der Name folgender Personen: 

* Christoph Niemann (Musiker) (* 1953), deutscher Kontrabassist und Komponist
 Christoph Niemann (Illustrator) (* 1970), deutscher Illustrator, Grafiker und Autor